La Maison sur la colline peut faire référence à :
 La Maison sur la colline, roman de l'écrivain italien Cesare Pavese paru en 1949,
 La Maison sur la colline, film américain de Robert Wise sorti en 1951.